Zuidelijke Dynastieën is in de Chinese en Japanse historiografie over China de gebruikelijke benaming voor vier opeenvolgende heersershuizen die tussen 420 en 589 het stroomgebied van de Jangtsekiang beheersten. Zij werden in de traditionele Chinese geschiedschrijving beschouwd als de legitieme opvolgers van de Jin-dynastie. De laatste van de Zuidelijke Dynastieën werd in 589 vernietigd door de Sui-dynastie. Dit heersershuis zag zichzelf echter als rechtmatige opvolger van de Noordelijke Dynastieën. De gehele periode 420-589 wordt daarom ook wel samengevat met de term Zuidelijke en Noordelijke Dynastieën. Dit begrip is neutraler van aard, omdat het probleem van de legitimiteit wordt vermeden.

In een ander periodiseringsschema binnen de traditionele Chinese geschiedschrijving worden de vier Zuidelijke Dynastieën beschouwd als onderdeel van de Zes Dynastieën. Dat waren de als legitiem beschouwde heersershuizen die regeerden na de val van de Han-dynastie in 220 en de hereniging van het rijk onder de Sui in 589.

Legitimiteit
In 316 brachten niet-Chinese ruiternomaden van de Vroegere Zhao de Jin-dynastie ten val en wisten in korte tijd de Noord-Chinese laagvlakte en het stroomgebied van de Gele Rivier te veroveren. De Jin en de met hen verbonden adellijke families vluchtten naar het zuiden, waar een staat werd gevestigd in het stroomgebied van de Jangtsekiang. De hoofdstad werd Jiankang, het huidige Nanking. Nadat in 420 de Jin-dynastie ten val was gebracht volgden in Jiankang vier heersershuizen elkaar in snel tempo op. Zij kregen de verzamelnaam Zuidelijke Dynastieën en werden in de traditionele Chinese historiografie gezien als de dragers van het Hemels Mandaat en daarmee de legitieme opvolgers van Jin. Die vier dynastieën waren:
 Liu Song (420-479)
 Zuidelijke Qi (479-502)
 Liang (502-557)
 Chen (557-589)
Nadat generaal Yang Jian in 581 Noord-China had verenigd, vernietigde hij in 589 Chen. Daarmee verenigde hij China onder zijn Sui-dynastie.

In 659 verscheen de Nanshi ('Geschiedenis van het Zuiden'), de officiële geschiedenis van de Zuidelijke Dynastieën. Hierin werd de gezamenlijke geschiedenis van de vier dynastieën beschreven.

Zie ook
 Zuidelijke en Noordelijke Dynastieën
 Noordelijke Dynastieën
 Periode van de Zestien Koninkrijken
 Chinese Middeleeuwen
 Zes Dynastieën

 Z
Chinese historiografie